Лори-отшельники () — род попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 18—19 см. Оперение у всех представителей рода очень яркое. Клюв и лапы оранжевые. Радужка коричневая.

Распространение 
Обитают на тропических островах Тихого океана от восточного Фиджи через Самоа, Французскую Полинезию и далее до острова Хендерсон.

Угрозы и охрана 
Очень редки, находятся на грани исчезновения из-за разрушения естественной среды обитания человеком. Численность с каждым годом только сокращается. Отлов особей запрещен, многие виды (например, синий лори-отшельник) находятся в Красной книге МСОП как уязвимые виды.

Классификация 
Род включает в себя 7 видов, два из которых являются вымершими:
 Синешапочный лори-отшельник Vini australis
 Рубиновый лори-отшельник Vini kuhlii
  Vini sinotoi
 Хендерсонов лори-отшельник Vini stepheni
 Синий лори-отшельник Vini peruviana
 Ультрамариновый лори-отшельник Vini ultramarina
  Vini vidivici

Примечания

Литература 
 Steadman D, (2006). Extinction and Biogeography in Tropical Pacific Birds, University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-77142-7

Роды птиц
Птицы Океании